Сикорская — женская форма фамилии .
 Сикорская, Галина Фёдоровна (1928—2001) — передовик производства, Герой Социалистического Труда (1976).
 Сикорская, Татьяна Сергеевна (1901—1984) — русская советская поэтесса, переводчица и редактор.